Geografia dos Estados Unidos:
 New Cambria (Kansas) — cidade
 New Cambria (Missouri) — cidade

Desambiguações de topônimos